Wachtendonck ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold von Wachtendonck († 1633), Domherr in Münster, Hildesheim und Lüttich
 Hermann von Wachtendonck zu Germenseel († 1581), Domherr in Münster
 Joannes Wachtendonck (1592–1668), römisch-katholischer Theologe und Erzbischof